Theta Serpentis pode se referir a:
Theta1 Serpentis
Theta2 Serpentis